

Brasil
Campo Maior (Piauí) — município
Microrregião de Campo Maior — microrregião no estado do Piauí

Portugal
Campo Maior (Portugal) - vila e sede de concelho no Alentejo, Portugal

Desambiguações de topônimos